Angelo Preciado – calciatore ecuadoriano, difensore
 Ayrton Preciado – calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Emigdio Preciado Jr. – criminale statunitense
 Francisco Preciado de la Vega – pittore spagnolo
 Harold Preciado – calciatore colombiano, attaccante
 Léider Preciado – ex calciatore colombiano, attaccante
 Manolo Preciado – allenatore di calcio e calciatore spagnolo
 Paul B. Preciado – scrittore e filosofo spagnolo